Карпине́ць — українське прізвище. Відомі носії:

 Карпинець Іван Іванович — український історик і музеєзнавець, член НТШ.
 Карпинець Іван (посол) — посол до Галицького сейму і Райхсрату.
 Карпинець Ірина Іванівна — українська художниця театру.
 Карпинець Ярослав Петрович — діяч УВО, ОУН, засуджений на Варшавському процесі 1936.

Українські прізвища